Betsimisaraka (volk), etnische groep van de Malagassiërs in het oosten van Madagaskar
 Betsimisaraka (dialect), het dialect van het Malagassisch dat deze etnische groep spreekt